

Вудворт — місто, штат Луїзіана
 Вудворт — місто, штат Північна Дакота